

Cinema 
 Ivanov (Иванов) – film del 2010 diretto da Vadim Dubrovickij

Persone

Teatro 
 Ivanov – dramma di Anton Pavlovič Čechov
 Ivanov adattamento e regia di Carlo Cecchi, che interpreta Ivanov, prodotto dal Teatro Niccolini di Firenze nel 1982 per il debutto al Festival dei due Mondi di Spoleto

Altro
 Ivanov – cavallo che ha vinto il Palio di Siena del 2 luglio 2012

Pagine correlate 
Ivanova
Ivanovo
Ivanovskij